Le nom Gareth Davies est porté par les personnes suivantes :
 Gareth Davies (1955-), joueur gallois de rugby à XV, évoluant au poste de demi d'ouverture ;
 Gareth Davies (1990-), joueur gallois de rugby à XV, évoluant au poste de demi de mêlée ;
 Gareth Davies (FFAF), bassiste du groupe Funeral for a Friend ;
 , réalisateur britannique ;
 Gareth Davies (1984-), homme politique britannique.

Voir aussi